Джоел Винсент Энтони (; род. 9 августа 1982 года в Монреале, Квебек) — канадский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Спортивная карьера 
Энтони учился в школе Сельвин Хаус () в Монреале с 1994 по 1997 год. Окончил христианскую школу Эммануэль, выпуск 99-го. После Эммануэль, он посещал колледж Доусон, но был изгнан из баскетбольной команды.

В 2004 году он окончил колледж Джуниор Пенсакола во Флориде, однако, он нашёл своё признание на баскетбольной площадке. Был включён в первую сборную конференции в сезоне 2003/04, набирая в среднем 9 очков, 7 подборов и 3,5 блоков за игру.

Энтони сделал себе имя в Невадском университете в Лас-Вегасе, когда его команда в первый же год его выступлений одержала 30 побед против 7 поражений в сезоне. Энтони был назван защитником года конференции Маунтин-Уэст и занял второе место в NCAA по блок-шотам.

Энтони дебютировал в составе национальной канадской мужской баскетбольной команды летом 2008 года. Он оказывал огромное влияние на игру сборной на площадке, установив рекорды по количеству набранных очков и блок-шотов для отдельных матчей. Однако, Канада не смогла пробиться на Олимпийские игры в Пекине. В составе сборной выступал на чемпионате Америки 2009 и чемпионате мира 2010.

16 июля 2010 года Джоел Энтони повторно подписал договор с «Майами Хит».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ESPN
 Highlights at UNLV
 Selwyn House School
 Emmanuel Christian School

Баскетболисты Канады
Игроки «УНЛВ Раннин Ребелс» (баскетбол)
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Айова Энерджи»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки БК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки сборной Канады по баскетболу
Выпускники Невадского университета в Лас-Вегасе